Weissenfels, på tyska stavat Weißenfels, kan syfta på:

Geografi
Weissenfels –  en stad i Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Tyskland
Weissenfels, Neustadt – en ort i kommunen Neustadt (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz, Tyskland
Weissenfels – det tyska namnet på en ort i kommunen Tarvisio, provinsen Udine, regionen Friuli-Venezia Giulia, Italien, se Fusine in Valromana

Personer
Eduard Schmidt-Weissenfels (1833–1893), tysk författare och politiker.
Kurt Weissenfels (1920-1998), östtysk fotbollsspelare.

Idrott 
 UHC Weissenfels – innebandyklubb från Tyskland

Se även
 Sachsen-Weissenfels – ett hertigdöme i det Tysk-romerska riket